Wondrak ist der Familienname folgender Personen:

Josef Wondrak (1893–1982), österreichischer Politiker

Oswald Wondrak (1906–1985), deutscher Kommunalpolitiker
Wondrak bezeichnet außerdem
Wondrak (Novelle), Fragment einer Novelle von Stefan Zweig
 Wondrak, Figur einer Cartoonserie von Janosch im ZEIT-Magazin